Carl Schirren (1922-2017), un médecin allemand ;
 Ferdinand Schirren (1872-1944), un peintre fauve belge d'origine lettonne ;
 Fernand Schirren (1920-2001), un compositeur, musicien et pédagogue belge, fils du précédent.